Harbin bezeichnet

 Harbin, eine chinesische Großstadt
 Harbin Aircraft Manufacturing Corporation 
 Harbin-Brauerei, eine chinesische Brauerei

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten
 Harbin (Georgia)
 Harbin (Tennessee)
 Harbin (Texas)

Harbin steht für:
 (2851) Harbin, ein Asteroid
 Harbin (Kriegsschiff), einen Zerstörer

Harbin ist der Familienname folgender Personen:
 Danielle Harbin (* 1995), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Robert Harbin (eigentlich Edward Richard Charles Williams; 1908–1978), englischer Zauberkünstler, Erfinder und Autor